Lavallée bzw. Lavallee steht für:
 Lavallée, französische Gemeinde im Département Meuse
 Lavallee Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Lavallee Point, Landspitze im Viktorialand, Antarktika

Lavallée oder LaVallée ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Lavallée (Alphonse Martin Lavallée; 1791–1873), französischer Geschäftsmann
 Alphonse Lavallée-Smith (1873–1912), kanadischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Calixa Lavallée (1842–1891), französisch-kanadischer Musiker
 Jason Lavallée (* 1986), kanadischer Pokerspieler
 Jordan LaVallée-Smotherman (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Jordan Smotherman

 Louis-Arsène Lavallée (1861–1936), kanadischer Politiker
 Pierre Alphonse Martin Lavallée (1836–1884), französischer Dendrologe

Siehe auch:
 Lavalle